

Événements majeurs

Chronologie

Notes et références